Rota (lat. „Rad“) bezeichnet

 Rota (Stadt), eine Stadt in Spanien
 Rota (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Rota (Diplomatik), ein kreisförmiges Zeichen in Urkunden 
 Rota (Lied), ein patriotisches polnisches Lied 
 Rota (Insel), eine Insel im Pazifik 
 Titularbistum Rota, ein Titularbistum
 das Rotavirus, eine Gattung von Viren
 Humane Rotaviren, eine Art von Viren, die bei Menschen vorkommt
 Römische Rota, das ordentliche Gericht des Papstes für die Annahme von Berufungen in der katholischen Kirche 
 Rota-A.G., eine ab 1934 zum Tobis-Tonbild-Syndikat gehörende Filmfirma in der Zeit des Nationalsozialismus

Rota ist der Familienname folgender Personen
 Alberto Rota (* 1963), italienischer Motorradrennfahrer
 Alfredo Rota (* 1975), italienischer Fechter
 Carlo Rota (* 1961), britisch-kanadischer Schauspieler
 Cristina Rota (* 1945), argentinische Schauspielerin und Regisseurin
 Darcy Rota (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Ettore Rota (1883–1958), italienischer Historiker
 Franco Rota (* 1955), Journalist, Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gian-Carlo Rota (1932–1999), italienisch-amerikanischer Mathematiker
 Giordano Rota (* 1970), italienischer Benediktinerabt
 Lorenzo Rota (* 1995), italienischer Radrennfahrer 
 Marco Rota (* 1942), italienischer Comiczeichner
 Nino Rota (1911–1979), italienischer Komponist
 Pietro Rota (1805–1890), italienischer Bischof
 Pietro Rota (Lucca) (um 1600–1657), Bischof von Lucca
 Randy Rota (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler
 Sylvain Rota (* 1984), französischer Triathlet

RotA steht als Abkürzung für
 Rise of the Argonauts, ein Computerrollenspiel

ROTA steht als Abkürzung für
 Release Other Than Attack, im ABC-Schutz eine Freisetzung von ABC-Kampfstoffen ohne militärischen Angriff, beispielsweise aus Industrieanlagen
 Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, ein Polizeibataillon in der brasilianischen Stadt São Paulo, siehe ROTA

Siehe auch:
 Rotha (Begriffsklärung)
 Rotta (Begriffsklärung)
 Ruota

ROTA